Pheronematidae är en familj av svampdjur. Pheronematidae ingår i ordningen Amphidiscosida, klassen glassvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pheronematidae 41 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glassvampar
Pheronematidae